El 3-etil-4-metilhexano es un alcano de cadena ramificada con fórmula molecular C9H20.

Referencias

 6